Контрим — фамилия. Известные носители:
 Контрим, Болеслав Владиславович (1898—1953) — офицер армии Российской империи, участник Гражданской войны.
 Контрим, Константин Владиславович (1891—1967) — генерал-майор ВС СССР, бригадный генерал Народного Войска Польского.